Gigi Garanzini, giornalista italiano
Oreste Garanzini, pilota motociclistico italiano e fondatore della O. Garanzini
Garanzini, casa motociclistica italiana non più in attività